Belgica (lateinisch) bezeichnet:

 den Asteroiden (1052) Belgica
 eine römische Provinz des ursprünglichen Namens Gallia Belgica
 die Burgundischen Niederlande
 die Republik der Sieben Vereinigten Niederlande (Belgica Foederata)
 die Spanischen Niederlande (Belgica Regia)
 die Belgica-Expedition 1896–1899 in die Antarktis
 die Belgica Mountains in der Antarktis
 der Belgica-Guyot, Guyot in der antarktischen Bellingshausen-See
 eine Gattung der Zuckmücken, siehe Belgica antarctica
 einen ehemaligen belgischen Automobilhersteller Automobiles Belgica

Belgica ist der Name folgender Schiffe:
 Belgica (Schiff, 1884), benutzt bei der Belgica-Expedition 1896–1899
 Belgica (Schiff, 1894), gebaut von The Strand Slipway Co., Sunderland; als Fertilia am 30. Januar 1942 durch HMS Thunderbolt mit Torpedo versenkt
 Belgica (Schiff, 1918), Stapellauf als "War Compass" bei The Pusey & Jones Co, Wilmington, Delaware, 1960 abgebrochen
 Belgica (A962), früherer Name von Borys Aleksandrov (Schiff), Ozeanographie-Forschungsschiff
 Belgica (Schiff, 2021), Ozeanographie-Forschungsschiff

Siehe auch:
 La Bélgica